Tomás Garrido Canabal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tomás Garrido Canabal, Jalpa de Méndez, 
 Tomás Garrido Canabal, Chiapas, Palenque, 
 Tomás Garrido Canabal, Macuspana, 

Robotskapade Mexikoförgreningar